Vilanova de Meià kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilanova de Meià (samhälle), Katalonien, Província de Lleida, 
 Vilanova de Meià (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar